Miejscowości w USA:
 Bayview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Bayview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Bayview – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Bayview – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
 Bayview – miejscowość w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 Bayview – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield

Gminy w USA:
 Bayview (ang. Bayview Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield